Selon le contexte, ogre représente :

Ogre, une créature fantastique du folklore et des mondes imaginaires.
 Ogre (fantasy) pour l'acception moderne des jeux de rôle.
 Ogre dans l'univers de Warhammer.
 Ogre est un personnage de la série de jeux de combat Tekken de Namco.
Ogre, une ville de Lettonie.
Ogre, un novads de Lettonie.
 Rajons d'Ogre, ancienne subdivision administrative lettone, dont Ogre était la ville centre.
L'Ogre, une rivière coulant en Lettonie.
L'Ogre, une montagne du Pakistan.
 L'Ogre (Richier), une sculpture réalisée par Germaine Richier en 1949.
L'Ogre, un roman de Jacques Chessex publié en 1973.
OGRE, un moteur de rendu graphique se servant d'informations en 3 dimensions.
OGRE est un jeu de figurines situé dans un futur où les chars de combat cybernétiques portent ce nom.
 Les Ogres de Barback est un groupe de musique français.
 Le poisson-ogre est une espèce de poisson des abysses.
 L'Ogre alias Jason Lennon est un tueur en série à la recherche de son âme sœur dans la série Gotham, interprété par Milo Ventimiglia.
 Ogre, un jeu vidéo de type wargame développé et publié par Origin Systems en 1986 sur Apple II.

Bandes dessinées 
 L'Ogre, un personnage de comics ennemi de Batman.
 O.G.R.E un système d'armes sophistiqué dans le comics Batman confidential.
 Ogre est une bande dessinée de Richard Corben.

Divers 
 Ogre, un film fantastique français réalisé par Arnaud Malherbe.

Références

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre